Con Parisii le fonti si riferiscono a:
 La tribù dei Parisi della Gallia (odierna Francia), che viveva nell'odierna regione di Nanterre-Parigi 
 La tribù dei Parisi della Britannia (oggi Gran Bretagna), nelle odierne regioni dello Yorkshire orientale e dell'Humberside

Pagine correlate 
 Lista di tribù celtiche
 Lista delle tribù galliche
 Lista delle tribù celtiche delle isole britanniche

Altri progetti